Osoby o tym nazwisku:
 Friedhelm Beyersdorf – niemiecki kardiochirurg
 Oscar Leonard Beyersdorf – pruski lekarz, parlamentarzysta, slawistyk i bałtystyk

Inne:
 Beyersdorf – grupa bojowa SS